Brezovo Polje (Glina), gradsko naselje u Glini; Hrvatska
 Brezovo Polje (distrikt Brčko), u BiH
 Brezovo Polje Selo, distrikt Brčko, BiH
 Brezovo Polje (Žepče, BiH), u BiH